Café Mozart bezeichnet:

 das Café Mozart, in Salzburg
 das Café Mozart, in Wien
 das Café Mozart, in Frankfurt am Main